Mortefontaine kan syfta på:
 Château de Mortefontaine – ett slott i Oise i Frankrike
 Mortefontaine, Aisne – en kommun i departementet Aisne i regionen Picardie i norra Frankrike
 Mortefontaine, Oise – en kommun i departementet Oise i regionen Picardie i norra Frankrike